mikrobiota – rodzaj roślin iglastych, do którego należy jeden gatunek – mikrobiota syberyjska
 mikrobiom – termin synonimiczny lub bliskoznaczny